Гатиев — Ингушская фамилия. Известные носители:
 Гатиев, Эдуард Рамазанович (род. 1978) — российский футболист.
 Гатиева, Альбина Магаметовна (род. 1956) — советский и российский педагог.